Ford kan syfta på:

 Ford Motor Company - en amerikansk biltillverkare
 Ford Europa – den europeiska delen med huvudkontor i Köln
 Ford Tyskland –  ingår i Ford Europa 1925–
 Ford Storbritannien – ingår i Ford Europa 1909–
 Ford Foundation – en amerikansk stiftelse grundad 1936 av Henry och Edsel Ford
 Ford (auktor) – en auktorsförkortning  för flera personer
 Ford (efternamn) - ett engelskt efternamn samt personer med namnet

Geografi

Irland 

 Ford (ort i Irland), Leinster, Loch Garman,

Storbritannien 

 Ford, Northumberland, ort, England, 
 Ford, West Sussex, ort, England, 
 Ford, Shropshire, England, 
 Ford, Buckinghamshire – en ort i Derbyshire, England
 Ford, Chivelstone – en ort i Chivelstone, South Hams, Devon, England
 Ford, Derbyshire – en ort i Derbyshire, England
 Ford, East Devon – en ort i Stockland, East Devon, Devon, England
 Ford, Gloucestershire – en ort i Gloucestershire, England
 Ford, Herefordshire – en ort i Herefordshire, England
 Ford, Holbeton – en ort i Holbeton, South Hams, Devon, England
 Ford, Kent – en ort i Kent, England
 Ford, Laverstock – en ort i Laverstock, Wiltshire, England
 Ford, Mendip – en ort i Chewton Mendip, Mendip, Somerset, England
 Ford, Merseyside – en ort i Sefton, Merseyside, England
 Ford, North Wraxall – en ort i North Wraxall, Wiltshire, England
 Ford, Plymouth – en ort i Plymouth, Devon, England
 Ford, Skottland – en ort i Argyll and Bute, Skottland
 Ford, Staffordshire – en ort i Staffordshire, England
 Ford, Taunton Deane – en ort i Wiveliscombe, Taunton Deane, Somerset, England
 Ford, Torridge – en ort i Alwington, Torridge, Devon, England
 Ford, Wales – en ort i Pembrokeshire, Wales

USA 

 Ford, Kansas, ort, Ford County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar